Plusieurs églises ont été nommées église Notre-Dame-du-Mont :
 l’église Notre-Dame-du-Mont de Marseille en France ;
 l’église Notre-Dame-du-Mont de Vieux-Goa en Inde.

Voir aussi